L'expression Oscars du cinéma 1938 fait en principe référence à la  des Oscars, qui a eu lieu en 1938 et honorait des films sortis en 1937.

Pour les films sortis en 1938 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1939.